Villa romana – concetto di villa in età romana
 Villa Romana – villa di Firenze
 Villa Romana – frazione di Carsoli